Алёхино — название населённых пунктов в России:

 Алёхино — село в Пестяковском районе Ивановской области.
 Алёхино — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Алёхино — село в Правдинском районе Калининградской области.
 Алёхино — село в Пижанском районе Кировской области.
 Алёхино — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Алёхино — село в Ермишинском районе Рязанской области.
 Алёхино — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Алёхино — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Алёхино — село в Кашинском районе Тверской области.
 Алёхино — село в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Алёхин